Geografia:
 Breda, municipi de La Selva.
 Breda (Països Baixos), ciutat dels Països Baixos.
 Breda (Iowa), ciutat de l'estat de Iowa, als Estats Units d'Amèrica.
 Breda di Piave, un municipi italià a la província de Treviso, regió del Vèneto.
 Senyoria de Breda, jurisdicció feudal immediata del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Esport:
 NAC Breda, club de futbol neerlandès de la ciutat de Breda.
 Club Patí Breda, club esportiu de Breda dedicat a la pràctica del patinatge artístic i l'hoquei sobre patins.
 Club Bàsquet Breda
 Persones:
 Jacob Gijsbertus Samuël van Breda, biòleg holandès.
 Miscel·lània:
 La rendició de Breda, quadre del pintor espanyol Diego Velázquez.
 Estació de Riells i Viabrea - Breda, estació de la línia R2 Nord de la xarxa de Rodalies Renfe de Barcelona.